Localidades
 Delmar (Delaware)
 Delmar (Iowa)
 Delmar (Maryland)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos